Julio Canessa puede hacer referencia a:

Julio Canessa Robert, militar y político chileno.
Julio V. Canessa; ingeniero argentino, pionero de la industria del gas en su país.